Jaroslav Foltýn může být:

 Jaroslav Foltýn (ekonom) (1936–2015) – český ekonom
 Jaroslav Foltýn (skladatel) (1927–2020) – český dirigent, hudební skladatel a pedagog
 Jaroslav Foltýn (houslista) (* 1935) – český houslista